Castlereagh kan henvise til:

Personer
 Marquess of Londonderry, undertitel til Viscount Castlereagh, brugt af markis'en ældste søn særligt
 Robert Stewart, viscount Castlereagh (1769–1822) senere 2. Marquess of Londonderry: irsk statsmand og British Foreign Secretary.

Steder 

I Nordirland:
Castlereagh (borough), distrikt i Belfast
Castlereagh (County Down townland) har givet navn til boroughet
 Castlereagh (County Down barony), opdelt i
 Castlereagh Upper og
 Castlereagh Lower

I Irland
 County Mayo: 
 Castlereagh, Clanmorris, Crossboyne parish
 Castlereagh, Tirawley, Killala parish
 Castlereagh, County Offaly
 County Roscommon:
 Castlerea, by
 Castlereagh (County Roscommon barony), omkring byen
 Castlereagh (County Roscommon townland),
 Castlereagh, County Waterford

I Australien
Castlereagh (New South Wales), forstad til Sydney
Castlereagh River, to floder
Castlereagh Highway, en motorvej i New South Wales

Andre steder
Castlereagh (Nova Scotia), tidligere landsby ved floden Bass i Nova Scotia, Canada
Castlereagh Dam and Reservoir, i Nuwara Eliya-distriktet, Sri Lanka